W Polsce
 Łężyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Szczytna 
 Łężyce – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo 
 Łężyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Łężyce – gromada

Zobacz też 
 Łężce